Alessandro Carancini (1836 — 1903) – politico italiano
 Gaetano Carancini (1910 – 1977) – giornalista, critico cinematografico e sceneggiatore italiano
 Romano Carancini (n. 1961)  – politico italiano
 Romina Carancini (n.  1984) – ballerina e showgirl italiana